

События

Римская империя 

 Император: Октавиан Август.
 Консулы: Луций Элий Ламия и Марк Сервилий.
 Консулы-суффекты: Публий Силий и Луций Волузий Сатурнин.
 Четвёртое продление верховенства императора Октавиана Августа ещё на десять лет.

Китай 
 Ханьские войска оккупируют земли у оз. Кукунор и сооружают линию оборонительных крепостей.
 Ван Ман становится регентом Империи Хань.

Родились 
 Бан Бяо — древнекитайский историк и государственный деятель (ум. в 54 году).
 Эмилия Лепида — римская матрона, правнучка Октавиана Августа.

См. также